Acopauropus är ett släkte av mångfotingar. Acopauropus ingår i familjen Eurypauropodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fåfotingar
Acopauropus